

Бялоцин — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Бялоцин — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства